Димас:

Топоним 
 Димас (Синалоа) — город в Мексике, штат Синалоа, в составе муниципалитета Сан-Игнасио.
 Димас (Сирия) — город в Сирии.

Известные носители 
 Димас, Ману (род. 1992) — испанский футболист.
 Димас, Пиррос (род. 1971) — греческий тяжелоатлет, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Олимпийских игр, одиннадцатикратный рекордсмен мира.
 Димас, Ставрос (род. 1941) — греческий политик, еврокомиссар по защите окружающей среды (2004—2009), министр иностранных дел Греции.
 Димас, Трент (род. 1970) — американский гимнаст, Олимпийский чемпион.